Ilona Pavlovna vagy Jelena Pavlovna: a Romanov-házban két nagyhercegnő, illetve nagyhercegné viselte ezt a nevet:

 Jelena Pavlovna nagyhercegnő (1784–1803), I. Pál orosz cár leánya, házassága révén mecklenburg–schwerini trónörökös hercegné 
 Jelena Pavlovna nagyhercegné (1807–1873), Mihail Pavlovics orosz nagyherceg felesége, Pál württembergi királyi herceg leánya, született württembergi hercegnő.